Синько () — украинская фамилия.

Известные носители:
 Синько, Анатолий Максимович (1950—2018) — советский и российский футболист, тренер.
 Синько, Анна Юрьевна (род. 1995) — российская футболистка.
 Синько, Василий Данилович (род. 1939) — советский и украинский политик.
 Синько, Валентин Иванович (1927—2000) — Заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАЕН, доктор экономических наук, профессор.
 Синько, Михаил Семёнович (1923—2009) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Синько, Ростислав Александрович (1933—2010) — советский режиссёр театра и кино.